Сен-Марте́н-Рив'є́р, Сен-Мартен-Рів'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 55 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Мартен-Рив'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-Рив'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена